Vecchietti ist der Familienname folgender Personen:
 Vecchietti (Familie), italienische Adelsfamilie in Florenz
 Alberto Vecchietti (1908–1963), italienischer Filmschaffender
 Tullio Vecchietti (1914–1999), italienischer Journalist und Politiker